Шкурко — украинская, белорусская фамилия. Известные носители:

 
 Шкурко, Анатолий Никифорович (1924—2019) — украинский художник.
 Шкурко, Василий Феофилович (в монашестве Вячеслав; 1886—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Яранский, викарий Кировской епархии.
 Шкурко, Георгий Захарович (1913—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Шкурко, Евгений Павлович (1915—1973) — государственный деятель, первый заместитель министра оборонной промышленности СССР.
 Шкурко, Макар Иванович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Шкурко, Роман Агафьевич (1908—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шкурко, Сергей Иванович (1946—2015) — Мастер спорта по пятиборью, тренер Евгения Липеева (пятиборье).
 Шкурко, Тамара Ивановна (1928—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Шкурко, Юрий Борисович (род. 1967) — российский хоккеист с мячом.
 Шкурко, Ярослав Николаевич (род. 1991) — украинский и белорусский футболист.